Six navires et une base de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Tamar d'après le fleuve du même nom :
 le , un sloop-of-war de 16 canons lancé en 1758 ;
 le , une allège lancée en 1795 ;
 le , une frégate de cinquième rang de 38 canons lancée en 1796 ;
 le , une frégate de sixième rang de 26 canons lancée en 1814 ;
 le , un transport de troupes à hélice lancé en 1863 ;
 le , nom de la base navale de la Royal Navy située à Hong Kong de 1897 à 1997 ;
 le , un patrouilleur de  en service depuis 2020.

Tamar